Distrikt San Miguel (spanisch Distrito de San Miguel) bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt San Miguel (La Mar), in der Provinz La Mar (Region Ayacucho)
 Distrikt San Miguel (Lima), in Lima
 Distrikt San Miguel (San Miguel), in der Provinz San Miguel (Region Cajamarca)
 Distrikt San Miguel (San Román), in der Provinz San Román (Region Puno)